Naturgas steht für:
 gasförmige Bestandteile der Natur, insbesondere Erdgas
 aus Biomasse hergestelltes Gas, siehe Biogas